Bescht ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Kurzform von Baal Schem Tov, siehe Israel ben Elieser (um 1700–1760), Begründer des Chassidismus
 Volker Bescht (* 1951), General der Bundeswehr